Australian Open 2004 byl 92. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 19. ledna až 1. února. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Američané Andre Agassi a Serena Williamsová.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál druhý nasazený Švýcar Roger Federer. Jednalo se o premiérovou trofej na Australian Open a druhou na grandslamu.

V ženské dvouhře triumfovala první nasazená Belgičanka Justine Heninová-Hardenneová. Získala tak celkově třetí titul na grandslamu a jediný z Australian Open.

Titul v soutěži mužské čtyřhry získal obhájila francouzská dvojice Michaël Llodra a Fabrice Santoro. Ve třetím finále v řadě na Australian Open tak oba získali druhý grandslam v této soutěži.

V ženské čtyřhře zvítězil nejvýše nasazený španělsko-argentinský pár Virginia Ruanová Pascualová a Paola Suárezová. Pro obě to byl premiérový titul z turnaje a celkově pátý grandslamový v této soutěži.

Smíšenou čtyřhru vyhrála rusko-srbská dvojice Jelena Bovinová a Nenad Zimonjić. Pro oba se jednalo o premiérový grandslamový titul.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra 

Finále

 Jelena Bovinová /  Nenad Zimonjić vs.  Martina Navrátilová /  Leander Paes 6–1, 7–6

Reference 

 
ATP Tour 2004
WTA Tour 2004
Tenis v Austrálii v roce 2004